Пиплз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Пиплз, Дэвид Вебб (род. 1940) — американский сценарист.
 Пиплз, Ниа (род. 1961) — американская актриса.
 Пиплз, Обри (род. 1993) — американская актриса и певица.
 Пиплз, Сэмюэл Энтони (1917–1997) — американский сценарист и писатель.